

Geografia 
Manilla – comune dell'Australia in Nuovo Galles del Sud
Manilla – CDP degli Stati Uniti d'America in Indiana
Manilla – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa

Altro 
 Manilla – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Manilla – oggetto metallico usato nel passato come denaro (moneta merce)